Republic F-84 Thunderjet
 Republic F-84F Thunderstreak